Sigurd Hansson kan syfta på:

* Sigurd Hansson (född 1929), svensk företagsekonom
 Sigurd Hansson (1870–1942), svensk journalist